Die Southern California Open 2013 waren ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2013 in Carlsbad im San Diego County. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 27. Juli bis 4. August 2013 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Southern California Open 2013 fand vom 27. bis 29. Juli 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzelwettbewerb.

Die folgenden Spielerinnen setzten sich in der Qualifikation durch:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2013
2013